L'édition 2014 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. David Goffin remporte l'épreuve en simple, Henri Kontinen et Jarkko Nieminen celle en double.

Lauréats 
David Goffin remporte son  en simple en battant en finale Dominic Thiem.

En double, Henri Kontinen et Jarkko Nieminen remportent leur  ensemble en battant en finale Daniele Bracciali et Andrey Golubev. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2014
Sport en Autriche en 2014
Tennis masculin en 2014
Tennis en juillet 2014
Tennis en août 2014